Бойтель — фамилия. Известные носители:

 Бойтель, Лотар (1902—1986) — немецкий аптекарь, офицер СС.
 Бойтель, Педро-Луис (1931—1972) — кубинский поэт, писатель и диссидент.